Maturana é um sobrenome que pode se referir a:

 Humberto Maturana - Biólogo e pensador chileno.
 Francisco Maturana - Futebolista colombiano.
 Nicolás Maturana - Futebolista chileno.